Дайа́на Ска́руид (; род. , Саванна, Джорджия) — американская актриса.

Биография 
В 17 лет Дайана Скаруид уехала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Она окончила Университет Пейс и Американскую академию драматического искусства.

Скаруид дебютировала в телевизионном сериале «Старски и Хач» в 1976 году. В кинодраме «Прелестное дитя» её партнёршами были Сьюзан Сарандон и Брук Шилдс. За свою роль в кинодраме «Скрытые псы» () Скаруид номинировалась на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана. За роль в фильме Ричарда Доннера «Дорогая мамочка» () (1981) с участием Фэй Данауэй Дайана Скаруид получила в 1982 году «Золотую малину». В 2000 году Дайана Скаруид снялась в триллере «Что скрывает ложь» с участием Харрисона Форда и Мишель Пфайффер. В 2004 году снялась в телесериале «Чудопад».

В 1978—1995 годы Дайана была замужем за доктором Эриком Алленом Шайнбартом, от которого имеет сына Джереми и дочь Урсулу.

Избранная фильмография 
 1977: Прелестное дитя / Pretty Baby
 1980: Скрытые псы / Inside Moves
 1981: Дорогая мамочка / Mommie Dearest
 1983: Бойцовая рыбка / Rumble Fish
 1983: Силквуд / Silkwood
 1986: Психо 3 / Psycho III
 1986: Крайности / Extremities
 1986: Гнев / Heat
 1989: / Brenda Starr
 1995: Трумен / Truman
 1995: / Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain
 1996: / Bastard Out of Carolina
 1996: Если бы стены могли говорить / If These Walls Could Talk
 2000: / Dirty Pictures
 2000: Что скрывает ложь What Lies Beneath
 2003: Мальчишник / A Guy Thing
 2003: Клубная мания / Party Monster
 2004: / The Clearing
 2005: / Побег (сериал, 2005—2009)
 2007: / Остаться в живых / Lost / Изабель (1 эпизод)
 2007: Парень мечты / Dream Boy
 2009: Герои / Heroes
 2009: Мыслить как преступник / Criminal Minds

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Лауреаты премии «Золотая малина»